Romeins legionair, een soldaat in het Romeinse Rijk
 een graad in een nationale onderscheidingsorde, te weten in het Franse Legioen van Eer en het Amerikaanse Legioen van Verdienste
 een soldaat in het Franse of Spaanse vreemdelingenlegioen
 Een lid van Fidelis Legio Decima (10e Kringhuis der Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators)